Serie A1 2017-2018 – edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
 Serie A1 2017-2018 – edizione del campionato italiano di pallacanestro femminile
 Serie A1 2017-2018 – edizione del  campionato italiano di pallamano femminile
 Serie A1 2017-2018 – edizione del  campionato italiano di pallanuoto femminile
 Serie A1 2017-2018 – edizione del  campionato italiano di pallanuoto maschile
 Serie A1 2017-2018 – edizione del  campionato italiano di pallavolo maschile